Янкель Аронович Шнайдерман (11 мая 1930 ― 5 января 2018) ― советский и российский передовик лёгкой промышленности, общественный деятель, участник трудового фронта Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Биробиджана (2011).

Биография 
Родился 11 мая 1930 года в Николаеве Украинской ССР. До начала Великой Отечественной войны окончил начальную школу. В 1941 году семья эвакуировалась в Астрахань, затем в западный Казахстан, в город Бузулук на Урале. Там он подростком начал свою трудовую деятельность. Работал учеником сапожника, пахал землю на быках. Отец погиб на фронте в 1943 году. После освобождения родного Николаева Янкель с мамой возвращаются обратно, где он устраивается на работу в местную мастерскую по пошиву обуви. В 1946 году переезжают в город Биробиджан. Начинает работать в обувной мастерской.  

Успешно завершил обучение в вечерней школе рабочей молодёжи. Получил диплом об окончании обувного факультета техникума. Стал высокопрофессиональным сапожником, начал работать в обувном производстве. В 1957 году был назначен главным инженером, а в 1962 году ему доверили руководство чулочно-трикотажной фабрики. Его способности позволили в быстрые сроки запустить важное предприятие для Биробиджана. Вслед за этим принимается решение о строительстве обувной фабрики и вновь руководство над объектом доверяют Шнайдерману. После успешной сдачи в эксплуатацию обувной фабрики он был назначен директором. Успешно решил вопросы подготовки кадров для предприятия, открыв при ней производственно-техническое училище.Заботился об условиях труда. Много уделял внимания развитию социально-бытовой инфраструктуры. При нём обувная фабрика была призвана лучшей в отрасли. 

В 1995 году вышел на пенсию и принял решение заняться собственным бизнесом. В рыночных условиях он открыл хлебопекарню, которая стала конкурентом хлебозаводу. Здесь было освоено изготовление 7 видов хлеба разного предназначения, 23 видов пирожных. Открывает собственные торговые точки для продажи хлебобулочной продукции. 

Активный участник общественной жизни города и региона. Более 10 лет работал в региональном отделении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей ЕАО». Внёс огромный вклад в становление местных еврейских общин, сохраняющих самобытность Еврейской автономии и укрепляющих многовековые традиции. Состоял в попечительском совете еврейской религиозной общины «Фрейд», постоянно оказывал ей благотворительную помощь на организацию мероприятий.

28 апреля 2011 года решением депутатов Биробиджанской городской Думы удостоен звания "Почётный гражданин города Биробиджана".

Проживал в городе Биробиджане. Умер 5 января 2018 года. Похоронен в родном городе.

Награды и звания 
 Орден Знак Почёта
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 другими медалями

 Почётный гражданин города Биробиджана (28.04.2011)

Память 
 11 мая 2018 года на фасаде дома по улице Горького, где он проживал долгое время, установлена мемориальная доска в память о заслуженном человеке.

Примечания

Ссылки 
 Янкель Аронович Шнайдерман 
 Биография Янкель Аронович Шнайдерман

Почётные граждане Биробиджана
Сапожники